Boem (album), een album van Rowwen Hèze
 Boem (gezelschapsspel), een gezelschapsspel